Plaats in Indonesië
 Tanjung Selamat (Darussalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
 Tanjung Selamat (Kampung Rakyat), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Selamat (Medan Tuntungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Selamat (Padang Tualang), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Selamat (Percut Sei Tuan), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Selamat (Portibi), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Selamat (Sunggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra